Улица О́птиков — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Улица Оптиков — улица в городе Азове.
 Улица Оптиков — улица в городе Казани.
 Улица Оптиков — улица в городе Красногорске.
 Улица Оптиков — улица в Санкт-Петербурге.